Aram steht für:

 Aram (Land), historische Region in Syrien und dem nördlichen Mesopotamien
 Aram (Damaskus), historisches aramäisches Königreich
 Aram (Person), biblische Person, Stammvater der Aramäer
 Aram (Film), französischer Film von Robert Kechichian aus dem Jahr 2002
 Aram Chaos, Einschlagkrater und chaotisches Terrain auf dem Mars

Aram ist der Familienname folgender Personen:
 Eugene Aram (1704–1759), britischer Philologe und Mörder
 Kurt Aram, Pseudonym von Hans Fischer (1869–1934), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Moshe Aram (1896–1978), israelischer Politiker
 Siegfried Aram (1891–1978), deutscher Kunstpolitiker und -händler

Aram ist der Name von:
 Aram I. (* 1947), armenischer Geistlicher; Katholikos von Kilikien
 Aram Mahmoud (* 1997), niederländischer Badmintonspieler syrischer Herkunft
 Aram Chatschaturjan (1903–1978), sowjetisch-armenischer Komponist

Aram ist der Deckname von:
 Arkadiusz Rybicki (1953–2010), polnischer Politiker

ARAM steht für:
 All Random, All Mid, ein Spielmodus im Computerspiel League of Legends